Tadayuki Okada
  Joan Olivé

O